Sofia Weatherall (født 15. december 2002) er en dansk-canadisk fodboldspiller, der spiller angreb for Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) i Gjensidige Kvindeligaen (Elitedivisionen, 1 division, 2. division) Hun vandt prisen som "årets udviklingsspiller” i 2020/2021 med BSF og endte sæsonen som topscorer på holdet. Weatherall har tidligere spillet på Brøndby IF U18 DM hold. Højdepunktet ved Brøndby var et mål i et 2-1 nederlag til Rosengård i den U19 Nordisk Cup final i Sverige.  

Lige inden transfer vinduet lukkede d. 31 august 2022 skrev Sofia under med CD Getafe’s A hold i den Segunda Federacion i Spanien. Sofia trænede med CD Getafe’s A hold og spillede 5 kamp med CD Getafe’s A hold og B hold i La Segunda Federacion og El Preferente Madrid fra perioden August 2022 til November 2022 (se tabel under). Nu er Sofia tilbage med BSF.

Sæsoner:

Sofia Weatherall – CD Getafe Feminino på udlån fra August 2022-November 2022

Referencer

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Ballerup-Skovlunde Fodbold